Barbata – miejscowość i gmina we Włoszech,
 barbata – gatunek ryby morskiej,
 John Barbata – amerykański perkusista.